Klepnutím na pořadové (katalogové) číslo planetky otevřete stránku s tabulkou, ve které jsou uvedeny základní údaje o planetkách (elementy dráhy, údaje o objevu aj.). 
Klepnutím na název planetky se dostanete na stránku věnovanou uvedené planetce (pokud taková stránka již existuje).

Data použita se svolením / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek